Fresnedo ist der Name folgender Orte:
Fresnedo (Cabranes), ein Parroquia und ein Ort in der autonomen Region Asturien
Fresnedo (Baskenland), ein Ort in autonomen Region Baskenland

Fresnedo ist der Familienname folgender Personen:
Román Fresnedo Siri (1903–1975), uruguayischer Architekt